Au sens courant, une théogonie désigne un récit relatant l'origine des dieux et leurs généalogies ;
 La Théogonie est un poème d'Hésiode, le plus célèbre exercice du genre ().

Voir aussi 
 Theogonia, album du groupe grec de black metal Rotting Christ.